1 miejscowość w Estonii:
 Ranna – wieś w prowincji Jõgevamaa, w gminie Pala
1 miejscowość w Polsce:
 Ranna – część wsi Dębicz w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Kramsk
 Ranna – rzeka w Niemczech
 Ranna – indyjski poeta z X w.